PLA – programowalna macierz logiczna
 PLA – polilaktyd

Zobacz też 
 Pla